Por puede corresponder a:

Por'', el nombre del signo de la multiplicación (×).
 Por, una preposición de la lengua española.
 Por (canción), una canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta, que integra el álbum Artaud(1973).POR también puede ser una de las siguientes organizaciones políticas:
 Partido Obrero Revolucionario (Argentina)
 Partido Obrero Revolucionario (Bolivia)
 Partido Obrero Revolucionario (Chile)
 Partido Obrero Revolucionario (España)
 Partido Obrero Revolucionario (Perú)
 Partido Obrero Revolucionario (Uruguay)POR''' también puede referirse a:
 Portugal, por su código ISO de 3 letras.